The Third Album – album di Barbra Streisand
The Third Album – album di Paul Jabara